Por Bartonville pode estar à procura de:
Bartonville (Illinois)
Bartonville (Texas)

Desambiguação